

Географические объекты 
 Босуэлл () — названия нескольких американских  населённых пунктов:
 Босуэлл-Бей () — населённый пункт в юго-восточной части американского штата Аляска
 Босуэлл () — город в округе Чокто американского штата Оклахома
 Босуэлл () — город в округе Бентон американского штата Индиана
 Босуэлл () — город в округе Сомерсет американского штата Пенсильвания

 Босуэлл-Бей () — аэропорт на Аляске

 Босуэлл () — местечко на западном побережье Канады

Персоналии 
 Босуэлл, в другом написании Босвелл () — равнинный шотландский клан

 Босуэлл, в другом написании Босвелл () — фамилия шотландского происхождения. Известные носители:
 Босуэлл, Бобби (род. 1983) — американский футболист, защитник клуба «Ди Си Юнайтед» и сборной США.
 Босуэлл, Дарьен (1938—2018) — новозеландский гребец. 
 Босуэлл, Джеймс (James Boswell, 1740—1795) — шотландский писатель и мемуарист, автор «Жизни Сэмюэла Джонсона».
 Босуэлл, Иэн (род. 1991) —  американский профессиональный шоссейный велогонщик. 
 Босуэлл, Саймон (род. 1956) — английский композитор и музыкант в жанре электронной музыки. 
 Босвелл, Седрик (Cedric Boswell, род. 1969) — американский боксёр-профессионал, выступающий в тяжёлой весовой категории.
 Босуэлл, Сонни (Wyatt 'Sonny' Boswell, 1919—1964) — американский профессиональный баскетболист.
 Босуэлл-Сайм, Джон Томас (1822—1888) — шотландский ботаник.
 Граф Босуэлл, в другом написании граф Ботвелл () — шотландский графский титул. Представители:
 Патрик Хепбёрн, 1-й граф Ботвелл (ум. 1508)
 Адам Хепбёрн, 2-й граф Босуэлл (ок. 1492 — 1513)
 Патрик Хепбёрн, 3-й граф Босуэлл (1512—1556)
 Джеймс Хепбёрн, 4-й граф Босуэлл (ок. 1535 — 1578) — 3-й муж Марии Стюарт
 Фрэнсис Стюарт, 5-й граф Босуэлл (1563 — 1612)

См. также 
 Ботвелл
 Босвеллия () — род деревьев семейства Бурзеровые, источник ладана
 Босвиль (Швейцария) (нем. Boswil) — коммуна в Швейцарии
 Босвиль (Квебек) () — город в Канаде
 Замок Ботвелл — шотландский замок к югу от Глазго
 Бозвелийско () — село в Болгарии 
 Неофит Бозвели (, 1785—1848) — деятель Болгарского национального возрождения, борец за независимость болгарской церкви.